Мито (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Рокицани Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте Мито относятся к 1336 году.

География 
Высота города над уровнем моря — 454 м. Расположен примерно в 11 км к северо-востоку от города Рокицани.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края